L'éphéméride | tout sur mars et 1315

19 mars : Louis X le Hutin promulgue la Charte aux Normands, symbole de l’unité de la Normandie, qui fait écho à la Grande Charte des Anglais, et que les cahiers de doléances invoqueront encore en 1789.